Barney's Version (boek), roman van Mordecai Richler uit 1997
 Barney's Version (film), verfilming van Richard J. Lewis uit 2010